Aurora Perrineau – attrice statunitense, figlia di Harold Perrineau
 Harold Perrineau – attore statunitense, padre di Aurora Perrineau